Райли може да се отнася за:
 Алекс Райли (р. 1981), американски кечист
 Джеймс Райли (р. 1954), американски космонавт
 Джон Райли (р. 1965), американски актьор
 Лусинда Райли (р. 1966), ирландска актриса и писателка
 Матю Райли (р. 1974), австралийски писател
 Райли (окръг), окръг в Канзас, Съединените щати